Андрес Фелипе Амайя Ривера (; род. 24 апреля 2001 года, Барранкабермеха, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Уила», выступающий на правах аренды в «Интернасьонале».

Клубная карьера 
Амайя — воспитанник клуба «Атлетико Уила». 6 апреля 2017 года в матче против «Рионегро Агилас» он дебютировал в Кубке Мустанга. 2 сентября в поединке против «Хагуарес де Кордова» Андрес забил свой первый гол за «Атлетико Уила».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Интернасьонал»